Alleghany County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Alleghany County (North Carolina)
Alleghany County (Virginia)